Acordar
Despertar (álbum de Byafra) - de 1981
Despertar (álbum de Guilherme Arantes) - de 1985
Despertar (canção de Jullie)
Despertar - movimento de avivamento da Igreja da Finlândia

Desambiguações de música